Die Campionato Sammarinese di Calcio 2012/13 war die 28. Spielzeit der san-marinesischen Fußballliga. Sie begann am 14. September 2012 und endete mit dem Meisterschaftsfinale am 27. Mai 2013.

Im Grunddurchgang spielten die Teams in zwei gleichberechtigten Gruppen zu acht bzw. sieben Teams. Jede Mannschaft traf dabei zweimal auf die Teams der eigenen Gruppe, sowie einmal auf jede Mannschaft der anderen Gruppe. Danach traten die drei bestplatzierten Teams jeder Gruppe im Meisterschaftsplayoff an, welches in einem Doppel-K.-o.-System gespielt wurde. Die beiden Gruppensieger erhielten dabei in der ersten Runde ein Freilos und stiegen erst in der zweiten Runde in die Playoffs ein.

Titelverteidiger SP Tre Penne gewann den zweiten Titel in der Vereinsgeschichte.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Vorrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste

Playoffs 
Anmerkung zum Diagramm: der Sieger einer Begegnung folgt der Linie nach rechts, alle Verlierer aus der Siegerrunde nehmen entsprechend ihrer Setzungen in der Verliererrunde unten teil (z. B. V3 = Verlierer (Spiel 3)). Eine Mannschaft schied nach der zweiten Niederlage aus dem Wettbewerb aus.

Finale

Weblinks 
 Spielplan auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2012
Fußballsaison 2012/13